El Barrio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Barrio, Hidalgo, Chapulhuacán, 
 El Barrio, Michoacán de Ocampo, Cotija, 
 El Barrio, Jalisco, Teocaltiche, 
 El Barrio, San Luis Potosí, Xilitla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar